

Film 
 Noi due (Pieces of Dreams) – film del 1970 diretto da Daniel Haller
 Noi due  – film per la televisione del 2008 diretto da Massimo Coglitore
 Noi due (Here We Are) – film del 2020 diretto da Nir Bergman

Musica 
 Noi due  – album di Eros Ramazzotti del 2013
 Noi due – singolo di Nayt del 2015
 Noi due  – album di Gigi D'Alessio del 2019